Артур Еш је освојио турнир. У финалу је победио Мартија Рисена резултатом 7:6, 6:4, 6:3.

Носиоци

  Род Лејвер (прво коло)
  Кен Роузвол (четвртфинале)
  'Артур Еш (победник)
  Том Окер (прво коло)

 Клиф Ричи ''(друго коло) 
 Андрес Химено ''(друго коло) 
 Рој Емерсон ''(друго коло) 
 Панчо Гонзалес ''(четвртфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com 

 

Тенис 1970. 
Париз мастерс 1970.